

Astronomia
Cratere Leza – cratere sulla superficie di Rea

Geografia
Russia
Leža – fiume dell'oblast' di Vologda (circondario federale nordoccidentale, Russia europea)
Spagna
Leza – comune della provincia di Álava (Paesi Baschi)
Leza – torrente della provincia di La Rioja

Religione
Leza – dio del cielo di alcune popolazioni bantu